Zkratka MTU může znamenat:

 Maximum transmission unit, maximální přenosová jednotka
 Motoren- und Turbinen-Union, bývalá německá strojírenská firma, dnes MTU Aero Engines a MTU Friedrichshafen (dceřiná společnost Rolls-Royce Power Systems AG) 
 Michigan Technological University